Catharsis – gruppo musicale russo
Catharsis – album di Közi del 2004
Catharsis – album degli Elis del 2009
Catharsis – album dei Machine Head del 2018

Pagine correlate 
Catarsi